Хóхма ( — «мудрость; премудрость»):
 Хохма — премудрость в иудаизме.
 Хохма́ — в каббале вторая из трёх верхних сфирот.
 Хо́хма (через переносное значение в идише) — шутка, розыгрыш.
 «Хохма про апокалипсис» — книга Андрея Кирсанова (в названии обыгрываются прямое и переносное значение).
 «Хохмат ха-церуф» («мудрость сочетания букв») — практика медитации, предложенная Авраамом Абулафией (XIII век).

См. также 
 Основные понятия в каббале

Примечания 

Слова и фразы на иврите
Слова и фразы на идише